Die Thai Women’s League 2020 war die sechste Spielzeit der thailändischen Fußballliga der Frauen gewesen. Die diesjährige Spielzeit war eine Qualifikationsspielzeit zur Division 1 und Division 2, weshalb kein Meister ausgespielt wurde. Des Weiteren traten in dieser Spielzeit die Vier besten Mannschaften aus der Vorsaison nicht an, da sie schon für die Division 1 feststanden.

Teilnehmer

Hauptrunde

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Qualifikation

Zur Division 1 2020/21 
 Lampang Sports School FFC
 BRU Burirat Academy FFC
 MH Nakhonsi FFC
 Chonburi FA FFC

Zur Division 2 2020/21 
 Lopburi City FFC
 Prime Bangkok FFC
 Hinkon United FFC
 Rajpracha FFC
 Khonkaen City FFC
 Kasembundit FFC
 Bangkok Sports School FFC
 B.S.L. FFC

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

2020
Fußballsaison 2020
Frauenfußballwettbewerb für Vereinsmannschaften